

Важнейшие события 
 По мнению испанских и никарагуанских археологов, в этот период на территории современного государства Никарагуа началось строительство древнего поселения, названного исследователями Эль-Каскаль де Флор де Пино.
 Ок. 760 до н. э. — город Дос-Пилас покинут жителями-майя.
 Ок. 760 до н. э. — города-государства урмийского района создают крупное государство под названием Страны маннеев.
 Ок. 760—732 до н. э. — царь Урарту Сардури II. Походы в страну Мана и Закавказье. Два похода в Кумаху (Коммагену). Подчинение страны Арме (Шубрии).
 21 апреля 753 до н. э. — традиционная (летописная) дата основания Рима.
 751 год до н. э. — Кольцеобразное солнечное затмение 5 мая — 29-е затмение пятьдесят пятого Сароса.
 751 год до н. э. — Начало правления царя Израильского царства Факея (751—731 до н. э.)
 Ок. 750 до н. э. — выходцами из Халкиды основан город Кумы в Кампании.

См. также

Примечания 

750-е годы до н. э.